Cisampih (Dawuan), een plaats in Indonesië
Cisampih (Jatigede), een plaats in Indonesië